Montalembert ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Montalembert im Département Deux-Sèvres

Montalembert ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Montalembert (Charles Forbes René de Montalembert; 1810–1870), französischer Publizist, Historiker und Politiker
 Hugues de Montalembert (* 1943), französischer Künstler
 Jean Montalembert (Jean-Charles, baron de Montalembert; 1757–1810), französischer General
 Marc-René de Montalembert (1714–1800), französischer Ingenieur für Waffentechnik und Festungsbau
 Thibault de Montalembert (* 1962), französischer Schauspieler